Ludzie dobrej woli – ogólnoświatowa seria zgromadzeń religijnych o charakterze międzynarodowym, zorganizowanych przez Świadków Jehowy w roku 1970. Myślą przewodnią kongresu był werset biblijny z Ewangelii według Łukasza 2:14 (NW): „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wśród ludzi dobrej woli”. W kongresach zorganizowanych od czerwca do grudnia 1970 roku uczestniczyło ponad milion osób.

Kongresy międzynarodowe na świecie 
Pod koniec 1970 roku w Afryce zorganizowano serię czterodniowych kongresów międzynarodowych, w których uczestniczyło 175 218 osób, a 5115 zostało ochrzczonych. Kongresy te przyczyniły się do rozwoju działalności Świadków Jehowy w tej części świata. W krajach tego regionu od miesiąca, w którym zorganizowano zgromadzenia gwałtownie wzrosła liczba głosicieli. We wszystkich kongresach międzynarodowych uczestniczyli również członkowie Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy oraz delegacja 236 Świadków Jehowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W większości krajów były to pierwsze kongresy międzynarodowe.

Pierwsze zgromadzenie z serii kongresów międzynarodowych rozpoczęło się 1 grudnia w Dakarze w Senegalu. Działało tam 170 głosicieli, w kongresie uczestniczyło 325 osób, a 25 zostało ochrzczonych. Przemówienia wygłosili m.in. Nathan H. Knorr oraz Frederick W. Franz.

Miejscem kolejnego kongresu był Centennial Pavilion w Monrovii oraz hala w Gbarnga w Liberii, a uczestniczyło w nich 1427 delegatów, w tym 679 głosicieli działających w Liberii. Przemówienia wygłosił m.in. Milton George Henschel.

W dniach od 8 do 11 grudnia kongres odbył się w Kotonu w Beninie (Dahomeju). Program przedstawiono w języku francuskim, gun, joruba i ewe. W kraju działało 1835 głosicieli, a w kongresie brało udział 3793 osób.

W kongresie we Freetown w Sierra Leone uczestniczyło 1540 osób, w tym 851 głosicieli działających w Sierra Leone.

W grudniu odbył się również kongres w Abidżanie w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a uczestniczyły w nim 1003 osoby. Liczba głosicieli w tym kraju wynosiła 440.

W Ghanie kongresy odbyły się w Accra Race Course w Akrze oraz w Kumasi. Liczba obecnych w Akrze wyniosła 14 526 osób, na Sport Stadium w Kumasi – 24 960 osób, a 662 zostały ochrzczone. W Ghanie działało 14 396 głosicieli.

Cztery tysiące osób uczestniczyło w kongresie, który odbył w Lome w Togo, w tym 1638 głosicieli z Togo.

Największy kongres międzynarodowy odbył się w Lagos w Nigerii. Uczestniczyło w nim 121 128 osób, a ochrzczono 3775. Program przedstawiono w 17 językach, w specjalnym krytym drewnianym obiekcie wybudowanym przez wolontariuszy.

Ostatni z serii kongresów odbył się w Nairobi w Kenii. Uczestniczyło w nim 2503 delegatów, m.in. Świadkowie Jehowy z Kenii, Ugandy, Etiopii, Tanzanii oraz 120 delegatów z Ameryki Północnej, ochrzczono 101 osób.

Publikacje wydane z okazji kongresu 

 Uratowanie rodu ludzkiego za sprawą Królestwa Bożego, (po polsku brak)
 „Oto wszystko nowe czynię” (wydanie zrewidowane),
 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (wydanie zrewidowane 1970)

Ważne punkty programu 
 Dramaty (przedstawienia kostiumowe):
 Kto potrzebuje twej pomocy?,
 Miłość jest doskonałą więzią jedności.
 Wykład publiczny: 
 Ratunek dla rodu ludzkiego – za sprawą Królestwa.

Kampania informacyjna 
W miastach kongresowych zorganizowano kampanię informacyjną, polegającą na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na zgromadzenia. Przedpołudnia od drugiego do trzeciego dnia programu międzynarodowych kongresów przeznaczone były na działalność kaznodziejską.

Pozostałe kongresy 
Oprócz serii kongresów międzynarodowych w około 140 krajach na całym świecie zorganizowano zgromadzenia okręgowe.

Kongresy odbyły się w różnych krajach Afryki, Azji (m.in. w Japonii), Oceanii (m.in. na Fidżi, Guam i dwa na Hawajach), w Ameryce Północnej i Południowej (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Bermudach, Jamajce, w Brazylii) i w Europie.

Polska 
Świadkowie Jehowy w Polsce pomimo obowiązującego od roku 1950 zakazu działalności, latem większymi grupami spotykali się w lasach, na jednodniowych tzw. konwencjach leśnych, na których przedstawiono główne punkty programu kongresu międzynarodowego.

Austria 
Na terenie Austrii kongresy zorganizowano w dniach od 16 do 19 lipca w Steyr, od 23 do 26 lipca w Grazu, od 30 lipca do 2 sierpnia w Klagenfurcie oraz od 27 do 30 sierpnia w Dornbirn.

Brazylia 
W Brazylii zorganizowano 18 kongresów na których liczba obecnych wyniosła 120 950 osób. Liczba Świadków Jehowy w Brazylii wynosiła wówczas 64 199 osób.

Kanada 
W Kanadzie odbyło się 10 zgromadzeń. Zorganizowano je w Sault Sainte Marie, Regina, Prince George, Vancouver, Toronto (również w j. włoskim), Edmonton, Sherbrooke (w j. francuskim), St. John’s, Winnipeg oraz Amherst.

Niemcy 
W Niemczech zorganizowano 13 zgromadzeń. Kongresy odbyły się w Berlinie, Düsseldorfie, Essen (również w j. włoskim), Friedrichshafen, Hamburgu, Kassel, Mannheim (również w j. angielskim, greckim i portugalskim), Münster, Neumünster, Offenburgu, Wolfsburgu, Straubing i Stuttgarcie.

Stany Zjednoczone 
W samej tylko kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych w 33 kongresach uczestniczyło 523 799 osób. W Jersey City został również zorganizowany pierwszy kongres w Stanach Zjednoczonych w języku francuskim, uczestniczyło w nim przeszło 200 osób.

Szwajcaria 
W Zurychu kongres został zorganizowany w dniach od 23 do 26 lipca. Program został przedstawiony w języku niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

Wielka Brytania 
Kongresy odbyły się w Birmingham (dwa zgromadzenia), Cardiff, Manchester (dwa zgromadzenia), Leicester, Sunderland, Londynie, Dundee oraz Glasgow.

Przypisy 

Kongresy Świadków Jehowy
Wydarzenia 1970